Aceasta este o listă a orașelor din Rusia.

Conform recensământului din anul 2010, 1100 așezări au statutul de oraș (în anul 2002, statutul de oraș îl aveau 1098 de așezări).

Alte orașe 
Sorocinsk, Regiunea Orenburg, 29.233 loc

Note 

 Lista
Rusia, Listă de orașe din
Orașe